

Ньюпорт (Острів Вайт)
 Ньюпорт (Уельс)
 Ньюпорт (область)

Ньюпорт (округ, Род-Айленд)
 Ньюпорт — місто, штат Арканзас
 Ньюпорт — місто, штат Делавер
 Ньюпорт — місто, штат Індіана
 Ньюпорт — місто, штат Кентуккі
 Ньюпорт — місто, штат Мен
 Ньюпорт — місто, штат Міннесота
 Ньюпорт — місто, штат Нью-Гемпшир
 Ньюпорт — місто, штат Нью-Йорк
 Ньюпорт — місто, штат Північна Кароліна
 Ньюпорт — місто, штат Орегон
 Ньюпорт — місто, штат Пенсільванія
 Ньюпорт — місто, штат Род-Айленд
 Ньюпорт — місто, штат Теннессі
 Ньюпорт — місто, штат Вермонт
 Ньюпорт — місто, штат Вермонт
 Ньюпорт — місто, штат Вашингтон
 Ньюпорт — місто, штат Вісконсин
 Ньюпорт — селище, штат Небраска
 Ньюпорт — селище, штат Нью-Йорк
 Ньюпорт Тауншип — селище, штат Пенсильванія
 Ньюпорт — переписна місцевість, штат Мен
 Ньюпорт — переписна місцевість, штат Нью-Гемпшир
 Ньюпорт — переписна місцевість в окрузі Шелбі, штат Огайо
 Ньюпорт — переписна місцевість в окрузі Вашингтон, штат Огайо
 Ньюпорт — переписна місцевість, штат Південна Кароліна

Див. також 
 Ньюпорт-Іст (Род-Айленд)
 Джон Ньюпорт Ленглі, англійський фізіолог і гістолог.